Cougar (englisch für Puma, Berglöwe) steht für:

 Aérospatiale AS 332, europäischer Hubschrauber
 AVGP, „Cougar“-Modell einer Serie kanadischer Radpanzer
 Beretta 8000
 Cougar (Panzerfahrzeug), Serie US-amerikanischer gepanzerter Radfahrzeuge
 Cougar (Slang), englische Slang-Bezeichnung für ältere Frauen
 Cougar (Spiel-Engine), Grafikengine des deutschen Entwicklungsstudios House of Tales
 Eurocopter EC 725, europäischer Hubschrauber
 Ford Cougar, Sportcoupé von Ford
 Grumman F9F Cougar, US-amerikanischer Jagdbomber
 Mercury Cougar, Sportcoupé von Ford

Cougar ist der Familienname folgender Personen:
 John Cougar (auch John Cougar Mellencamp, * 1951), US-amerikanischer Rock- und Folksänger, heute als John Mellencamp bekannt